Ranko Hanai (1918-1961), une actrice japonaise
 Sachiko Hanai, un personnage du film The Glamorous Life of Sachiko Hanai, un film japonais réalisé par Mitsuru Meike sorti en 2003
 Tetsuro Hanai, un zoologiste japonais

Il s'agit aussi d'un prénom japonais : voir Liste de prénoms japonais

 autre  
 Hānai, une pratique d'adoption informelle à Hawaï.